Theodor Eschenburg ist der Name folgender Personen:

* Theodor Eschenburg (Mediziner) (1853–1921), deutscher Arzt und Politiker, Mitglied der Lübecker Bürgerschaft
 Theodor Eschenburg (Admiral) (1876–1968), deutscher Marineoffizier
 Theodor Eschenburg (1904–1999), deutscher Politikwissenschaftler und Staatsrechtler